Păltinișu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Păltinișu (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Păltinișu (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți